Александр Федорович Варпаховский (Верпаховский) (, на реке Дунай у крепости Исакчи) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга, георгиевский кавалер. В ряде изданий называется «первой жертвой Крымской войны».

Биография 

Из дворян Смоленской губернии. В 1829 году выпущен мичманом из Морского кадетского корпуса. Назначен на Черноморский флот. На разных судах крейсеровал на Чёрном море, перевозил войска и грузы по портам, в 1833 году был произведён в чин лейтенанта. В 1832 году на брандвахтенном фрегате «Поспешный» был в кампании на севастопольском рейде.

Участник Босфорской экспедиции. В 1833 году нa корабле «Чесма» перешел из Севастополя на буюкдерский рейд пролива Босфор, откуда с десантными войсками прибыл в Феодосию, после чего на фрегате «Тенедос» крейсеровал в Черном море. Пожалован турецкой золотой медалью. С 1837 года командовал транспортом «Суджук-Кале», в 1839—1841 годах — шхуной «Дротик», в 1842—1850 годах — бригом «Птоломей».

17 декабря 1844 награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. «за 18 морских кампаний». Был внесен в список кавалеров ордена Св. Георгия 4-й ст. под № 7369.

15 апреля 1845 года произведен в капитан-лейтенанты. В 1851—1852 годах командовал корветом «Андромаха», затем фрегатом «Коварна» в составе отряда судов абхазской экспедиции, в 1852 году произведён в чин капитана II ранга. В начале октября 1853 года состоял в должности командира 2-го батальона Дунайской гребной флотилии и парохода «Ординарец».

Участник Крымской войны, погиб в первые дни боевых действий. 11 октября 1853 года по распоряжению генерал-адъютанта А. Н. Лидерса, отряд Дунайской флотилии из восьми канонерских лодок, буксируемых пароходами «Прут» и «Ординарец», отправился от острова Четал, близ Измаила, в Галац для охраны границ по верховью Дуная. Для уменьшения потерь было приказано идти с темнотой, но начальник отряда и другие просили позволения пройти мимо Исакчи днем, чтобы показать презрение к опасности. «Снисходя к столь возвышенному чувству», генерал А. Н. Лидерс дал на то разрешение. В 8.30 часов утра, когда пароходы с лодками приблизились к турецкой крепости Исакчи, турки открыли артиллерийский огонь. Отряд под командованием Варпаховского открыл ответный огонь из пушек пароходов и канонерских лодок. В самом начале боя командир отряда он был убит прямым попаданием ядра в грудь на кожухе парохода «Ординарец».

Исключен из списочного состава флота «убитым в деле против турок» 21 октября 1853 года. По просьбе жены похоронен в Измаиле.

Награды 
 Турецкая золотая медаль (1837).
 Орден Св. Станислава 4 степени (1837).
 Орден Св. Станислава 3 степени (1843).
 Орден Св. Георгия 4-й ст. «за 18 морских кампаний», 17 декабря 1844.

Примечания

Литература 
 
 РГА ВМФ, ф. 406, он. 3, д. 400
 Высочайший приказ о чинах военных от 21 октября 1853 года

Участники Боспорской экспедиции